Lemos est un patronyme portugais et espagnol, ainsi qu'un toponyme portugais et espagnol de Galice.

Personnage de fiction 
 Lemos, un négociant juif, personnage de la pièce de théâtre Pinto ou la Journée d'une conspiration de Népomucène Lemercier écrite en 1798.

Personnalités

Espagne 
 Les , une longue lignée de la noblesse espagnole liée à l'origine à la ville de Monforte de Lemos, du  au  ;
 Diego Hurtado de Mendoza y Lemos (1468?-1536), un militaire castillan qui s'est illustré lors du siège de Grenade ainsi qu'au cours des guerres d'Italie, également vice-roi de Valence ;
 Manuel Gayoso de Lemos (1747-1799), un gouverneur espagnol de la Louisiane né au Portugal ;
 Gustavo Domínguez Lemos (1980-), un coureur cycliste espagnol né en Galice ;

Colombie 
 Diego Euclides de Angulo Lemos (1841-1917), un militaire et homme politique colombien, Président de la Colombie par intérim en 1908 ;
 Carlos Andrés Lemos Romaña (1988-), un athlète colombien ;
 José Lemos (1991-), athlète colombien, spécialiste du décathlon ;

Mexique 
 Julio Lemos-Espinal (), un zoologiste mexicain de l'Université nationale autonome du Mexique à Mexico ;

Portugal 
 , un titre de noblesse portugais de la freguesia de Trofa attribué en 1449 à Gomes Martins de Lemos (1410-1490) par le Roi Alphonse V du Portugal, et qui a donné une longue lignée de nobles portugais portant tous comme partie de leur nom De Lemos, du  au  ;
 Gaspar de Lemos, un navigateur portugais du  qui commandait un des bateaux de la flotte de Pedro Álvares Cabral, qui a découvert le Brésil en 1500 ;
  (1714-?), un militaire portugais des Açores ;
  (1715-1789), un historien portugais ;
 , un administrateur colonial portugais et gouverneur du Timor portugais entre 1776 et 1779 ;
  (1751-1847), un fidalgo, cavaleiro (chevalier) de la Maison Royale et militaire portugais qui s'est distingué dans l'implantation du libéralisme aux Açores ;
  (1785-?), un militaire et homme politique portugais ;
  (1786-1870), un latiniste et militaire portugais impliqué dans la guerre civile portugaise aux côtés du roi Michel Ier du Portugal ;
  (1794-1873), noble portugais, militaire, homme politique et ministre de la guerre ;
  (?-?), un militaire et homme politique portugais des Açores ;
  (1803-1881), un homme politique portugais ;
  (1855-), un journaliste portugais ;
 , Comte de Tovar (?-1917), un diplomate, ambassadeur et ministre portugais ;
  (1860-1923), un médecin et professeur d'université, directeur de la Faculté de médecine et vice-recteur de l'Université de Porto ;
  (1874-1967), un homme politique portugais, ministre et vice-président du sénat ;
  (1888-1961)un chercheur scientifique, diplomate et ministre portugais ;
  (1888-?), un ingénieur et homme politique portugais ;
  (1892-1971), un sculpteur portugais ;
  (1894-1959), un professeur d'université portugais de mathématiques de l'Université de Lisbonne et ministre de l'éducation d'un des gouvernements de la Dictature National après le coup d'état militaire du  au Portugal ;
  connu comme Miller Guerra (1912-1993), un médecin et homme politique portugais ;
  (1921-1984), connu comme Camilo de Mendonça, un ingénieur agronome, homme politique, député et secrétaire d'état portugais ;
  (1926-2019), un peintre, artiste graphique et photographe luso-brésilien ;
  (1930-2009), un général de l'armée portugaise et le dernier gouverneur colonial du Timor portugais ;
 , un magistrat, homme politique et ministre de la justice portugais ;
 Júlio de Lemos de Castro Caldas (1943-), un avocat et homme politique portugais ;
  (1943-), un écrivain et médecin portugais ;
  (?-?), un militaire portugais, général de l'armée de l'air, chef d'État-Major des Forces Armées ;
  (1972-), connue comme Joana Lemos, une pilote portugaise de véhicules tout-terrain (motos et automobiles) et organisatrice de grands événements sportifs ;
 Marco Paulo Faria Lemos (1973-) dit Marco Paulo, un footballeur portugais ;
 Filipa Lemos (1979-), la chanteuse du groupe portugais Santamaria ;
  (1986-), un mannequin et acteur portugais.

Brésil 
  (), un bandeirante brésilien, un des artisans de la conquête du centre du Brésil ;
  (1735-1822), un évêque brésilien de Coimbra ;
  (1788-1864), un noble, industriel fabricant de chapeaux et homme politique brésilien ;
  (1808-1876), un homme politique brésilien ;
  (1825-?), un médecin et chirurgien de la Faculté de médecine de Rio de Janeiro et de la ville de Niterói ;
  (1828-1904), un homme politique brésilien ;
 , un homme politique et député brésilien ;
  (1843-1913), un homme politique brésilien qui a été le principal responsable du développement urbanistique de Belém ;
  (1854-1917), un philosophe brésilien influencé par le positivisme ;
  (1860-1920), un pianiste et compositeur brésilien de musique populaire ;
  (1893-1941), un médecin et homme politique brésilien ;
  (1871-?), un professeur, avocat, journaliste, et homme politique brésilien ;
  (1903-1982), un homme politique brésilien ;
  (1914-1989), un journaliste et homme politique brésilien ;
  (1921-2004), connu comme Fafá Lemos, un violoniste brésilien ;
  (1922-2003), un médecin et homme politique brésilien ;
  (1925-1978), une journaliste brésilienne ;
  (1925-), un architecte et historien brésilien ;
  (1938-2005), connu comme Lemos Britto, un chef d'entreprise dans le monde de l'événementiel ;
  (1942-1989), un journaliste, poète et dramaturge brésilien ;
 César Augusto da Silva Lemos, plus connu comme Cesar Maluco, (1945-), un footballeur brésilien ;
 Eliseu Lemos Padilha (1945-), un avocat, homme politique et ministre brésilien ;
  (1945-), une journaliste et femme politique brésilienne du Partido Progressista, sénatrice ;
  (1946-), un procureur général brésilien
 , connu comme Caio ou Caio Cambalhota, (1949-) un ex-footballeur brésilien ;
 Paulo Lemos (1952-), un pilote de rallye brésilien du Paraná ;
  (1950-), connu comme Guinga, un compositeur et violoniste brésilien ;
  (1952-), connu comme Luizinho Lemos ou Luizinho Tombo, un ex-footballeur brésilien ;
 , plus connu comme Senhor Waldemar (1954-), un ex-footballeur et entraîneur brésilien ;
  (1954-), un économiste et ministre brésilien ;
  (1954-), une femme politique brésilienne du Parti communiste du Brésil ;
  (1955-), un journaliste brésilien ;
  connu comme Estevam Soares (1956-), un footballeur brésilien ;
  (1959-), un compositeur et violoniste de musique populaire brésilienne ;
  (1962-), le batteur du groupe de musique brésilien Capital Inicial ;
  (1963-), le bassiste du groupe de musique brésilien Capital Inicial, frère cadet du précédent ;
  (1964-), une journaliste et reporter brésilienne spécialisée en politique ; 
  (1972-) un joueur brésilien de hockey sur gazon ;
 , plus connu comme Catê (1973-2011), un footballeur brésilien ;
  (1974-), un contre-ténor brésilien ;
  (1975-), un homme politique brésilien et député ;
  (1976-), un avocat, professeur de droit de l'informatique et chercheur brésilien, directeur de Creative Commons au Brésil ;
 Daniella Cicarelli Lemos (1978-), mannequin, actrice et présentatrice de télévision brésilienne ;
  (1978-), une nageuse professionnelle brésilienne ;
 Evaeverson Lemos da Silva dit Brandão (1980-), un footballeur franco-brésilien qui évolue au poste d'attaquant au SC Bastia ;
  (1981-), connu comme Mineiro, un footballeur brésilien ;
  (1984-), un mannequin et présentatrice de télévision brésilienne ;
  (1987-), connu comme Hugo Arthuso, un joueur brésilien de badminton ;
 Ana Cláudia Lemos da Silva (1988-), une athlète brésilienne pratiquant le sprint ;
 Fagner Conserva Lemos (1989-), un footballeur brésilien.

États-Unis 
 Richie Lemos (1920-2004), un boxeur américain ;

Toponymie 
 Monforte de Lemos, une ville d’Espagne, en Galice dans la Province de Lugo ;
 Faria Lemos, une municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais et la microrégion de Muriaé ;
 Lemos, un village de Sao Tomé-et-Principe, dans le district de Mé-Zóchi sur l'île de São Tomé au large du Gabon ;
 Le , également connu comme Complexo Lemos Brito, un ensemble de favelas de la zone nord de Rio de Janeiro, entre les quartiers de Água Santa, Piedade et Quintino ;
 , un quartier de la région sud de Campinas, ville de l'État de São Paulo au Brésil.
 , un quartier de la ville d'Itumbiara dans l'état de Goiás au Brésil

Architecture 
 , le Palais municipal de Belém, au Brésil, construit entre 1868 et 1883 ;
 , le stade de la ville de Campo Limpo Paulista au Brésil ;
 Le centre pénitentiaire Lemos Brito ou Lemos de Brito, dans la ville de Bahia dans l'État de Bahia au Brésil.

Notes et références 

Homonymie de patronyme